

Населені пункти та їхні частини
 Лашево — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лашево — село в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лашево — село в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Лашево — частина міста Тожим у Суленцинському повіті Любуського воєводства
 Лашево — осада в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки